

Mitologia 
 Midea – personaggio della mitologia greca. Una ninfa
 Midea – personaggio della mitologia greca, nome della donna Frigia che diede un figlio illegittino ad Elettrione
 Midea – personaggio della mitologia greca. Una delle Danaidi. Sposò (ed uccise) l'Egittide Antimaco

Luoghi 
Midea – antica città dell'Argolide
Midea – antica città della Beozia
Midea – città della Grecia

Altro 
 Midea Group – azienda di elettrodomestici